Quality ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Quality (Georgia)
 Quality (Kalifornien)
 Quality (Kentucky)
 Quality Hill (New York)